Wormser ist der Familienname folgender Personen:

 André Wormser (1851–1926), französischer Komponist
 Camille Wormser (* 1996), US-amerikanische Schauspielerin
 Georges Wormser (1888–1978), französischer Politiker, Bankier 
 Moritz Wormser (1867–1940), deutscher Arzt und Verfasser von Historien-Dramen
 Olga Wormser-Migot (1912–2002), französische Historikerin
 Olivier Wormser (1913–1985), französischer Diplomat
 Paul Wormser (1905–1944), französischer Fechter 
 Richard Wormser (1908–1977), US-amerikanischer Schriftsteller
 Seckel Löb Wormser (Isaak „Seckel“ Löb Wormser, genannt der Wunderrabbi von Michelstadt und Baal Schem von Michelstadt; 1768–1847), Rabbi und Gelehrter

Das Wormser ist das Kultur- und Tagungszentrum der Stadt Worms, ehemals: Städtisches Spiel- und Festhaus (Worms)

Siehe auch:
 Worms